Le Repentir (), film américain de Frank Borzage, sorti en 1922 ;
 Le Repentir (), film américain de Tom Forman, sorti en 1922 ;
 Le Repentir (), film géorgien de Tenguiz Abouladzé, sorti en 1984.

Voir aussi